

Patronyme 

 Bernard Simeone (1957-2001), écrivain, critique littéraire et poète français ;
 Carmelo Simeone (1934-2014),  joueur de football international argentin ;
 Cécile Siméone (1971-), animatrice et actrice de la télévision française ;
 Diego Simeone (1970-), footballeur argentin reconverti entraîneur ;
 Giovanni Simeone (1995-), footballeur argentin.

Toponyme 

 L'Église San Simeone Profeta, une église catholique de Venise, en Italie.

Prénom 
 

Patronyme argentin